Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2017—2018 () — 104-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул чемпіона за тур до закінчення чемпіонату Ф91 Дюделанж (втретє поспіль).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби

Турнірна таблиця 

  

 
  
  
 
 
    
 
 
         

Примітки: 
1. Клуб Расінг кваліфікувався до Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Люксембургу 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2017—2018
Люксембург
Люксембург
2017 у люксембурзькому спорті
2018 у люксембурзькому спорті